Ramecourt (Pas-de-Calais)
 Ramecourt (Vosges)